Upland bezeichnet:

 Upland, eine historische Region in Hessen
 Upland (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde in Hessen
 ein Naturraum (333.9) in Hessen, bestehend aus
 Inneres Upland (333.90) und
 Vorderupländer Rücken (333.91)
 Upland (Kalifornien), eine Stadt in Kalifornien
 Upland (Indiana), eine Stadt in Indiana
 Upland (Pennsylvania), eine Ortschaft in Pennsylvania

Siehe auch:
 Uppland, eine Landschaft in Schweden